Shizuku bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Ibaraki: Shizuku (Ibaraki) (heute: Kasumigaura (Ibaraki))
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Shizuku (Han)
 ein Computerspiel: Shizuku (Computerspiel)
 einen Anime: Shizuku (Anime)
 einen japanischen Wettersatelliten: Shizuku (Satellit)
 den Vornamen folgender Personen:
 Shizuku Norahara (Tischtennis-Spielerin)